Wierzbno heißen folgende Orte in Polen:

 Wierzbno (Baborów), deutsch Neu Würbenthal, Dorf in der Gmina Baborów in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Wierzbno (Domaniów), deutsch Würben, Dorf in der Gmina Domaniów in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Wierzbno (Koniusza), Dorf in der Gmina Koniusza in der Woiwodschaft Opole
 Wierzbno (Odolanów), deutsch Thomaswalde, Dorf in der Gmina Odolanów in der Woiwodschaft Großpolen
 Wierzbno (Otmuchów), deutsch Würben, Dorf in der Gmina Otmuchów in der Woiwodschaft Oppeln
 Wierzbno (Powiat Węgrowski), Dorf und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Masowien
 Wierzbno (Przytoczna), deutsch Wierzebaum, Dorf in der Gmina Przytoczna in der Woiwodschaft Lebus
 Wierzbno (Słupca), Dorf in Słupca (Landgemeinde) in der Woiwodschaft Großpolen
 Wierzbno (Warnice), deutsch Werben, Dorf in der Gmina Warnice in der Woiwodschaft Westpommern